Karakoro bezeichnet:

 Karakoro (Fluss), Nebenfluss des Senegal in Mali
 Karakoro (Mali), Ort in Mali